Ōtoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Katsue Ōtoshi (1929–2014), japanischer Maler
 Kumi Ōtoshi (* 1985), japanische Geherin